Rösti, galettes de pommes de terre suisse ;
 Röstigraben, expression désignant les différences de mentalité et de langue entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Patronyme 
Rösti est un nom de famille porté notamment par :
 Albert Rösti (1967-), personnalité politique suisse
 Lars Rösti (1998-), skieur alpin suisse